John Wheatley ist der Name folgender Personen:

* John Wheatley (Politiker) (1869–1930), britischer Politiker 
 John Wheatley (Tennisspieler), britischer Tennisspieler 
 John Wheatley, Baron Wheatley (1908–1988), schottischer Richter und Politiker
 John Wheatley (Physiker) (1927–1986), US-amerikanischer Physiker und Hochschullehrer
 John Wheatley (Musiker), US-amerikanischer Jazzmusiker